João Ferreira peut désigner :

 João Ferreira (1967-), un arbitre de football portugais 
 João Ferreira (1986-), un athlète portugais
 João Ferreira (1978-), un homme politique portugais
 João Ferreira do Amaral (1803-1849), un ancien gouverneur de Macao
 João Ferreira (1922-2003), un ancien footballeur brésilien, mieux connu sous le nom de Bigode
 João Ferreira (sport automobile), un pilote de rallye-raid portugais